La Westbrook University è un'università telematica privata americana fondata nel 1986. La sede legale dell'ateneo è a Weirton, West Virginia, ma dispone di oltre sessanta campus formativi in tutto il mondo.

In passato accreditata dal CHEA, attualmente è in possesso di oltre sessanta tra accreditamenti e licenze volontarie di cui pubblica una lista completa nel loro sito ufficiale. In Italia è rappresentata, attraverso affiliazione, da E.P.F.I..

Storia 
La Westbrook University è una società senza fini di lucro 501 (c) 3 fondata da Dr. Loel L. Resler nel 1986. Inizialmente la sede legale era situata in Nuovo Messico. Attualmente la sede è a Weirton, West Virginia.

Conta settemila studenti laureati in tutto il mondo. I percorsi formativi offerti dall'università sono bachelor's degree, master's degree, PhD e dottorato di scienze (DSc).

Amministrazione 
 Il rettore attualmente in carica è Gregory A. Baldt.
 Il direttore dell'università attualmente in carica è Lizabeth Gregg.

Note

Collegamenti esterni 
 

Università telematiche
Università in Virginia Occidentale